Ранчо де лас Флорес има више значења:

 Ранчо де лас Флорес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де лас Флорес (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо де лас Флорес, Лас Игерас (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику